FC har flere betydninger:

 Final Conflict – engelsk rock-orkester
 Nordisk FOLKECENTER for Vedvarende Energi – prøvestation for bølgeenergi og vindmøller

Se også:
 FC eller F.C. er et udbredt internationalt akronym for fodboldklub